У́лица Ви́льямса — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Вильямса — улица в Астрахани.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Вильямса — улица в Липецке.
 Улица Вильямса — улица в Перми.
 Улица Вильямса — улица в Туле.
 Улица Вильямса — улица в Омске.

Украина 
 Улица Вильямса — улица в Днепре.
 Улица Вильямса — улица в Донецке.
 Улица Академика Вильямса — улица в Киеве.
 Улица Академика Вильямса — улица в Одессе..
 Улица Вильямса — улица в Енакиево.

Белоруссия 
 Улица Вильямса — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Вильямса — улица в Алма-Ате.